Огден има више значења:
 Огден (Северна Каролина), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Огден (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Огден (Јута), град у америчкој савезној држави Јута
 Огден (Арканзас), град у америчкој савезној држави Арканзас
 Огден (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Огден (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас